Зелёное (; до 2016 г. — Ле́нина Пе́рвое) — село в Александрийском районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 38 человек. Почтовый индекс — 28061. Телефонный код — 5235.

Местный совет 
28061, Кировоградская обл., Александрийский р-н, с. Травневое, ул. Октябрьская, 1

Ссылки 
 Зелёное на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области 

Населённые пункты Александрийского района
Переименованные населённые пункты Украины
Населённые пункты, названные в честь Владимира Ленина